Death Joke est un manga parodique du manga Death Note. Il est écrit par Amano Kaito et dessiné par Sakano Hiro. Il est publié en France par Gekko.

Histoire 
Puduk est un héros de manga sans emploi, entré en possession d’un mystérieux bouquin qu’il appelle le «Death Book».
Saisissant là sa chance de devenir enfin un vrai méchant, il laisse le livre à un étudiant du nom de Larv, auprès duquel il tente de se faire passer pour un Dieu de la Mort.
Erreur, ce ne sera pas une tache simple de convaincre Larv, qui recèle en lui une intelligence sans limite quand il s’agit de martyriser le pauvre Puduk.

Références 

Série manga
Death Note
Bande dessinée parodique
Manga des années 2000